Green Valley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Green Valley (Arizona)
Green Valley (Californië)
Green Valley (Illinois)
Green Valley (Maryland)
Green Valley (South Dakota)

Green Valley (drank), een cocktail